Бугийский язык (самоназвание Basa Ugi) — язык бугисов, распространённый в южной части острова Сулавеси, Индонезия, а также среди разрозненных групп бугийцев на Малайском архипелаге. Число носителей — ок. 4 млн. Название «бугийский» происходит от малайского названия этого народа, Bugis. Язык использует традиционную письменность лонтара, попытки латинизации (по образцу прочих языков Индонезии) начались относительно недавно.

Древнейший памятник — огромный цикл эпических поэм «Ла Галиго» (XV век, древнейшие сохранившиеся списки — XVIII век).

Самоназвание бугисов (буги) — ugi, wugi, диалектное — ogi, tougi (to — артикль). Самоназвание языка — basa wugi (basa tougi). По-индонезийски это же — orang Bugis, basa Bugis. Значение исходного корня — «человек».

Лингвистическая типология 
Бугийский язык является языком эргативного строя. По происхождению тесно связан с языками западной части Малайского архипелага — яванским, мадурским и сунданским. Буги (бугийцы) имеют ряд общих слов с данными языками. Эти языки составляют южно-сулавесийскую группу гесперонезийского сцепления австронезийских языков.

Географическое распространение 
Бугийский язык распространен в юго-западной части п-ова Сулавеси, кроме самого крайнего юго-запада (это — зона макассаров). В остальных районах язык распространен очагами, анклавами, где буги живут среди других народов. Они живут также и на соседних островах Индонезии, на Калимантане, в Малайзии и Сингапуре. Буги — крупнейшая этническая общность Сулавеси, их численность составляет около 4 млн чел. (для сравнения — в 1965 г. — 2 млн. 93 тыс.).

Бугийский язык служит разговорным языком среди бугов, однако им пользуются представители и других народов. Используется в быту. О диалектных различиях известно мало.

Письменность 

Традиционно для бугийского языка используется письмо лонтара. Этим письмом до XIX в. пользовались и другие народы. Лонтара — слоговое письмо, восходящее к древнеиндийским алфавитам брахмиикави. В настоящее время происходит процесс вытеснения традиционной письменности латинским алфавитом. Латиница заимствована у малайцев.

Традиционная бугийская литература 

Существует богатая традиционная литература на бугийском языке. Она занимает одно из первых мест в Индонезии. Время возникновения литературы у бугов установить затруднительно. Известные произведения — дневник князя Боне и кодекс бугийского морского права («Законы Аммана Гаппа»), героическая поэма «Мемрурана», «Трубадур его величества Длинноволосого», записанные в XVII веке. Внимания заслуживает легенда «Ла Галиго», жизнеописание одного из аристократических родов.

У бугов сложились национальные жанры:

 толл — эпическая поэма, 10 и более страниц;
 элонг или эломпуг (=элонг бугийский) — фольклорный жанр лирической поэзии, как устный, как и письменный, главным образом на любовную тему;
 сену сенурэнг — более развёрнутое, чем лаконичный элонг, стихотворение;
 атто риолонг — хронология;
 сурэ-биланг — дневник.

Изучение бугийского языка 

В XIX в. изучением бугийского языка начал заниматься голландский миссионер Б. Ф. Маттес. До Маттеса в Европе был издан англо-бугийско-малайский словарик Дж. Томсена, 1833 г. Его труды до сих пор остаются основными источниками сведений как о бугийском языке, так и о макассарском. Бугийско-голландский словарь Маттеса объёмом в 1000 стр. вышел в 1874 г., «Бугийская грамматика», его же, — в 1875. Затем в течение полувека этим вопросом никто не занимался, и только в 1930-х годах появились работы Р. А. Керна, А. А. Сензе, Я. Нордёйна, Р. Брандтштеттера. В России плодотворно изучением бугийского языка и бугийской литературы занимался Юло Сирк.

Лингвистическая характеристика

Местоимения 
Личные местоимения:
 ia' — я
 ikeng, idikeng — мы
 idi — Вы
 ia — он, она, оно

Большую роль в языке играют энклитики:
ama-kku — мой отец, lopi-nna — его корабль.

Энклитики:
 -u,-ku -я, мой
 -ki -мы, наш, эксклюз.
 -ta -мы, инклюзив.
 -ki,-ta -Вы, Ваш
 -mu,-na -ты, вы.

Этому ряду энклитик соответствует другой, с теми же значениями:
-kku, -mmeng, -tta, -kki, -mmu, -nna, -a, -wa, -ka, -kkeng,
-wi, -i, -o, -ko.

Указательные местоимения имеют форму энклитик:
teddong-e-we — этот буйвол, teddong-r-ro — тот буйвол.

Вопросительные, неопределенные и прочие местоимения:
niga, iga — кто, aga — что, nigare — кто-то, niganiga, niginigi — кто бы ни, agaaga, agare, baraaga — нечто, что-то, kegakega — какой-то, makkuanna, makottu — так, такой, pakkuann, pakottu — как, какой;
siko — столько? siaga — сколько? siagare — столько-то, wekka siaga — сколько раз?

Наречия 
 boja — завтра
 siwenni — вчера
 sodi — заранее
 tini — долго
 manennungtng — всегда
 rimunri — позади, назад. позже
 essoesso — каждый день
 essoewe — сегодня
 rilaleng — внутри, внутрь
 risaliweng — вне, вон
 riolo — впереди
 rioriolo — в давние времена
 kkuakuae, makkuakuae — теперь
 (ri)magaima — когда (о прошлом)
 (m)upanna — когда (о будущем)
 magapera — когда-то

Числительные 
От 1 до 10 — seua, dua, tellu, eppu, lima, enneng, pitu, arua, asera, pulo.
Сто — -ratu (1 сотня — seratu), 1000 — sebu, 10 000 — lassa, 100 000 — ketti, миллион — juta.
17 — seppulo pitu.
444 — patassebu eppadotu panappulo.
Порядковые числительные образуются префиксами MA и MAKKA.
Madua, makkadua — второй. Слово п е р в ы й образовано особо: mammulang (mariolo). Mula — начало, riolo — впереди.

Прилагательные 
Многие прилагательные имеют префиксы -ma, -ba.
 malampe — длинный
 matoa — старый
 maraja, maloppo — большой
 lolo — молодой
 malolo — младший
 pute, mapute — белый
 mariwawo — верхний
 uni — жёлтый
 uniuni — желтоватый
 kasi
 toneng
Степень сравнения и превосходства прилагательных образуется при помощи суффиксов -ang, -pong, — sing, -seng, при помощи конструкции si+слово2+na, и другими способами.
 malamperang — длиннее
 kasirang — беднее
po’betoa — самый большой
pommariawo, pongriwawo — самый верхний
sillampe — такой же длины
sillampelampe — примерно такой же длины
malampelampe — довольно длинный
sillampelampena — как можно длиннее

Глаголы 
У глаголов можно выделить основу и префиксы, которые меняют оттенки смысла глагола.

 -elliang — продавать, менять (основа), -elli — покупать (основа).

Производные:

 mmelliang -продавать (активная форма), rielliang — быть продаваемым, uelliang — быть продаваемым мной, uelliang — то же, но тобой (вами), taelliang — то же, но нами (Вами), kielliang — то же, но нами.
 mmelli — покупать (активная форма).

Лексика 
Отдельные слова:
aju — древесина, salo — река, arung — князь, tau — голова, tekken — палка, taemaegae — люди, народ, bola — дои, pobola — жить, населять, ana'- ребёнок, inolo — мать, saoraja — дворец, sao — дом, raja — большой, mata — глаз, mataesso — солнце, libukeng — остров, libulibukeng — островок, manu — курица, manumanu — птица, uae — вода, lopi — корабль, musu — война, pakkita — зрение, pareykalinga — слух, awa — низ, langi — небо, basa — язык, lipu mabela — далекая страна, wettu — время, saba — причина, pangngissengngeng — знание, наука, ellun (mega) — облако, ukkaju — овощи, kaliao — щит.

akisseng, isseng — знать, enka — имеется, lao -идти, уходить, mpere — давать, lari — бежать, luppe — прыгать, polei — приходить, belobelo — украшать, lollong — принадлежать, kenna — прикасатья, pakenna — надевать, akkita — видеть, arenkalinga — слышать, gau — делать, allopi — плавать на корабле.

Ссылки 

 Buginese Soppeng dialect
 Buginese text written in Latin alphabet
 Buginese details at Ethnologue 
 The I La Galigo Epic Cycle of South Celebes and Its Diffusion 
 Languages of South Sulawesi
 S.I.P. Meryam Pomšahár Sunusi’s Website 
 Сирк, Ю. Х. Бугийский язык. М., 1975 (переиздание 1983 года)

Языки Малайзии
Языки Индонезии
Сулавесийские языки